Нурафшон, Нурафшан — название ряда значений.

 Нурафшан — город в Узбекистане, административный центр Ташкентской области.
 Нурафшон — посёлок городского типа в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.
 Нурафшон — сельский джамоат в Лахшском районе Таджикистана.
 «Нурафшон» — узбекистанский футбольный клуб из Бухары (в 1997—2021 годах — ФК «Бухара»).
 «Нурафшон» — узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, победитель турнира в Про-лиге Б 2018.
 «Нурафшон» — стадион в Самарканде, Узбекистан.
 «Нурафшон» — стадион в Ташкенте, известен также как «Дустлик».
 «Нурафшон-Бухара» — узбекистанский футбольный клуб, существовавший в 2015—2017 годах.

Примечания